Visage steht für:
 Visage (Album), Debütalbum der britischen Band Visage (1980)
 Visage (Band), englische New-Wave-Band aus London (1978–2015)
 Visage (Computerspiel), unabhängiges Survival-Horror-Videospiel (2018)
 Visage (Film), französisches Filmdrama von Tsai Ming-liang (2009)
 Gesicht, als französische Bezeichnung, im Deutschen auch respektlos benutzt

Visage ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Bertrand Visage (* 1952), französischer Schriftsteller
 Michelle Visage (* 1968), US-amerikanische Radio- und Fernsehmoderatorin, Sängerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Visagist (freie Tätigkeitsbezeichnung)
 Visages, villages (Film: „Augenblicke: Gesichter einer Reise“)
 Visages suisses (Film: „Gesichter der Schweiz“)